Okręty US Navy o nazwie USS „Serapis”

 Pierwszy „Serapis” był brytyjską fregatą znaną jako HMS „Serapis”. Przejęty przez siły amerykańskie w 1779 roku i sprzedany później Francji.
 Drugi USS „Serapis” był slupem z napędem śrubowym. Zatwierdzony do budowy w 1864 roku. Nigdy nie ukończony.
 Trzeci USS „Serapis” (IX-213) był tankowcem. Zbudowany w 1921 roku. 

Serapis